Ouray steht für:
Orte
 ein County in Colorado, siehe Ouray County
 eine Stadt in Colorado, siehe Ouray (Colorado)

Personen
 Ouray (Häuptling) (1833–1880), indianischer Häuptling